Самад () — арабское мужское имя, ставшее впоследствии фамилией. В переводе на русский язык означает «вечный», «неумирающий». Употребляется также в форме Самед .

Имя
 ас-Самад — одно из имён Аллаха.
 Самад — сценический псевдоним иранского актёра  (1939 г.р.)
  — бангладешский дипломат и политик.

Фамилия
 Салех ас-Самад — йеменский политический деятель из движения «Ансар Аллах».
  — ливанский футболист.
  — афганский дипломат.
  — игрок в крикет из Бангладеш.

Прочее
  — место археологических раскопок в провинции Шаркия (Оман).
  — село на юге Сирии в провинции Дараа.

См. также 
 Самадов
 Самедов
 Абдусаматов

Примечания